Lucan Racing Irish Classic 2008 je bil poklicni nejakostni snooker turnir. Potekal je od 24. do 26. julija 2009 v snooker klubu Celbridge Snooker Club v Kildaru, Irska. 

Zmagal je eden od dveh severnoirskih tekmovalcev, Joe Swail, ki je v finalu z izidom 5-0 izločil Fergala O'Briena, ki je tako že tretje leto zapored izgubil v finalu turnirja.

Turnir, ki ga je organiziral O'Brien s pomočjo Joeja Delaneya in sponzorjev, je irskim in severnoirskim tekmovalcem predstavljal generalko pred začetkom sezone 2009/10.  Za razliko od prejšnjih dveh let je tokrat turnir potekal v obliki dveh skupin s po 4 tekmovalci. Iz vsake skupine sta se po dva tekmovalca prebila v polfinale, od koder se je nato igralo po standardnem sistemu na izpadanje.

Skupinski del

Legenda
OD - odigranih dvobojev, DD - dobljenih dvobojev, DF - dobljenih framov, IF - izgubljenih framov, RAZ - razlika v framih, TOČ - točke

Skupina 1

Izidi:
 Fergal O'Brien 3-5 Ken Doherty
 Fergal O'Brien 5-0 David Morris
 Joe Swail 5-2 Ken Doherty
 David Morris 1-5 Joe Swail
 David Morris 2-5 Ken Doherty
 Fergal O'Brien 5-3 Joe Swail

Skupina 2

Izidi:
 Michael Judge 4-5 Brendan O'Donoghue
 Joe Delaney 3-5 Michael Judge
 Patrick Wallace 4-5 Brendan O'Donoghue
 Joe Delaney 0-5 Brendan O'Donoghue
 Michael Judge 5-3 Patrick Wallace
 Joe Delaney 5-4 Patrick Wallace

Končnica

Seznam nizov vsaj 100 točk
132, 113 Fergal O'Brien
118, 108, 104 Joe Swail
115 Brendan O'Donoghue
106 Ken Doherty

Viri

2009
Lucan Racing Irish Classic